Балда — великий молот.
 Балда — російське старовинне неканонічне ім'я.
 «Балда» — лінгвістична настільна гра.

Топонім 

 Балда — річка в Західному Сибіру.

 Балда — село у повіті Муреш

Див. також 
 Balda — німецька компанія.
 Балда-Шор — річка в Росії, у Республіці Комі.
 «Казка про попа і наймита його Балду» — віршована казка О. С. Пушкіна.

Примітки